Villanuevero – abitanti di Villanueva (Bolívar)
Villanuevero – abitanti di Villanueva (La Guajira)